Queer Nation – organizzazione LGBT statunitense
 Quotidiano Nazionale – quotidiano italiano